Le tournoi Carol Weymuller Open 1996 est l'édition 1996 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 25 au 28 octobre 1996 à New York.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 8 têtes de série et 8 joueuses qualifiées. 

Cassie Jackman l'emporte en finale face à Liz Irving.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 1996
Sport à New York en 1996
Squash en 1996